Rush County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Rush County Courthouse (Indiana), ID-Nr. 75000048
 Rush County Courthouse (Kansas), ID-Nr. 72000524